Адани — фамилия.

Известные носители 
 Адани, Гаутама (род. 1962) — индийский миллиардер. 
 Адани, Даниеле (род. 1974) — итальянский футболист.